Александр Иванович Козлов (14 августа 1897, Новошешминск — 18 марта 1980, Свердловск) —  и деятель советского шахматного движения. Заслуженный тренер РСФСР (1962). Международный арбитр по шахматной композиции (1968). Судья всесоюзной категории по шахматам (1947) и шахматной композиции (1968).

Биография 
С 1927 опубликовал около 400 задач и этюдов, преимущественно двухходовки; ряд композиций удостоен отличий на конкурсах.

Редактор шахматного отдела свердловской областной молодёжной газеты «На смену» (1949—1980).

Избранные композиции 

1.Фа5! — 2.Ф:b4#
1…Kb~ 2.K:e3#, 1…Kd5! 2.Ke5, 1…Kc2! 2.Kb2#;
1…Kc~ 2.Ke5#, 1…Kd7! 2.Фb5#, 1…Kcd3! 2.Лс4#
Два механизма чёрной коррекции с двумя точными защитами.

Задача участвовала в финале I чемпионата СССР по шахматной композиции.

1.Сd4+! Кр: d4 
2.0-0-0+! Крc3 
3.Кe4+ Крb3 
4.Лd3+ Крa2 (4…Крc4 5.Лc3+ Крd4 6.Кр: b2 Кр: e4 7.Л:c8) 
5.Кc3+ Крa1 
6.Лd5! Лa2 
7.Лb5

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Шахматные функционеры
Шахматные арбитры СССР
Судьи всесоюзной категории
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Журналисты СССР